Paraguarí je jedan od 17 okruga u Paragvaju. Središte okruga je u gradu Paraguarí, dok je najveći grad Carapeguá.

Zemljopis
Okrug se nalazi u jugozapadnom dijelu Paragvaja. Paraguarí se proteže na 8.705 km² te je četrnaesti po veličini paragvajski okrug.

Stanovništvo
Prema podacima iz 2009. godine u okrugu živi 239.050 stanovnika dok je prosječna gustoća naseljenosti 27,46 stanovnika na km².

Administrativna podjela
Okrug je podjeljen na 17 distrikta:

Paragvajski okruzi